Харт може да се отнася за:
 География
 Харт, окръг в графство Хампшър, Англия
 Харт, планинска верига в Канада

 Личности
 Брайън Харт – бивш британски автомобилен състезател и инженер
 Майкъл Харт – американски общественик
 Майкъл Харт (политолог) – американски политолог
 Оливър Харт (р. 1948) – английско-американски икономист

 Други
 Брайън Харт Лимитийд, производител на двигатели за Формула 1 между 1981 и 1999 г.
 Харт (група), музикална група